Gerbert steht für:

 Gerbert (6./7. Jh.), irischer Märtyrer und Heiliger, siehe Gerebernus
 Gerbert Castus (vor 784–nach 819), Missionar der Sachsen im Lerigau
 Gerbert von Aurillac (um 950–1003), Geistlicher, später Papst Silvester II.
 Gerbert (Familie), süddeutsches Bürgergeschlecht

Gerbert ist der Familienname folgender Personen:
 Camill Gerbert (1861–1918), deutscher evangelischer Pfarrer
 Florian Gerbert (1773–1844), Gastwirt, Landtagsabgeordneter
 Martin Gerbert (1720–1793), Abt von Sankt Blasien und Musikhistoriker